DLB - sigla de Dementia with Lewy bodies, denominação da língua inglesa para a Demência com corpos de Lewy.
Dolby Laboratories -  companhia estadunidense especializada em compressão e reprodução de áudio.